Platform () è un film del 2000 diretto da Jia Zhangke.

Trama 
Fenyang, provincia di Shanxi, 1979-1989: una compagnia teatrale itinerante segue l'evoluzione politica della Cina, dalla rivoluzione culturale agli albori della globalizzazione, e passa dai musical didattici maoisti alla breakdance. Intanto, Mingliang corteggia Ruijuan malgrado l'opposizione del padre di lei, mentre Chang Jun e Zhong Pin vanno a vivere insieme pur non essendo sposati.

Riconoscimenti 
 Festival del cinema di Venezia, 2000
 Premio Netpac
 Festival des 3 Continents, 2000
 Mongolfiera d'oro
 Singapore International Film Festival, 2000
 SFC Young Cinema Award
 Buenos Aires International Festival of Independent Cinema, 2001
 Best Film
 Fribourg International Film Festival, 2001
 Don Quixote Award
 FIPRESCI Prize

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici